Харьяпеа () — бывшая река в Таллине, Эстония. Река была длиной в несколько километров, вытекая из озера Юлемисте и впадая в Таллинскую бухту Финского залива.

Река Харьяпеа была одной из наиболее эксплуатируемых рек в Эстонии во время Средневековья. Первые водяные мельницы были построены на реке в XIII веке. На карте конца XVII века на реке изображены 8 заводов, некоторые из которых позднее стали основой для более крупных предприятий. В связи с ростом промышленности в XIX веке река становится все более загрязненной и уже тогда была частично покрыта сверху. В 1923 году она была покрыта досками, а в 1938 году на месте реки, которая в то время составила около 4,5 км в длину было завершено строительство подземных сточных вод.

Сегодня русло реки узнаваемо в некоторых местах, но больше ничего не напоминает о ней. Подземные сточные воды находятся в пригодном для использования состоянии по сей день.

Примечания 

Реки Эстонии
Таллин
Исчезнувшие реки